Pampus est le chenal historique de l'accès au port d'Amsterdam.
Pampus est un genre faisant partie des poissons.
 est un type de voilier.